Diomos () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Diomos (Sohn des Kolyttos), attischer Heros und Eponym
 Diomos (Vater des Alkyoneus) aus Delphi
 Diomos (Hirte), ein sizilischer Hirte